Oktjabr (ukrainisch ; russische Entsprechung /Oktjabr, deutsch „Oktober“) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Dschankoj, siehe Oktjabr (Dschankoj)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Nowoasowsk, siehe Oktjabr (Nowoasowsk) (ukrainisch offiziell seit 2016 Werchnjoschyrokiwske)

 die Siedlung Oktjabr in der Oblast Donezk, Rajon Welyka Nowosilka wurde Anfang 2016 in Blahodatne umbenannt

Oktjabr steht zudem für:

 Oktjabr (Zeitung), eine jiddischsprachige Zeitung in Smolensk und Minsk von 1918 bis 1941
 Oktjabr (Literaturzeitschrift), eine russische Zeitschrift

Siehe auch:
 Oktjabrsk
 Oktjabrske (Begriffsklärung)
 Oktjabrski